Бата́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Батайская улица — улица в Астрахани.
 Батайская улица — улица в Москве.
 Батайская улица — улица в городе Самаре.
 Батайская улица — улица в Сочи.

См. также 
 Батайский переулок
 Батайский проезд